Olaszország
Brembate, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Brembate di Sopra, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében